Canção
Ou ainda:
Canto (música)
Cantar (álbum) - de Gal Costa
Cânticos dos Cânticos

Desambiguação